Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 1988 в Калгари проводились с 14 по 20 февраля 1988 как показательный вид спорта. Матчи проходили в «Центре Макса Белла». Кёрлинг появился в программе зимних Игр впервые после перерыва в 56 лет.

В мужском и женском турнирах приняли участие 8 мужских и 8 женских сборных команд.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужской турнир

Составы команд

Круговой раунд

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Женщины

Составы команд

Круговой раунд

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 
 
 
 Curling, Men - 1988 Winter Olympics - Olympedia
 Curling, Women - 1988 Winter Olympics - Olympedia

Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 1988
1988 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде